Friday Night – album degli Arabesque del 1978
 Friday Night – singolo degli Arabesque del 1978
 Friday Night – singolo di Eric Paslay del 2013
 Friday Night – album dal vivo di William Butler del 2016
 Friday Night – singolo di Burak Yeter del 2019